Gorejący krzew – inaczej: Krzew gorejący
 Gorejący krzew – miniserial telewizyjny (reż. Agnieszka Holland)